Il doppio femminile  del torneo di tennis Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Lisa Raymond e Samantha Stosur che hanno battuto in finale Viktoryja Azaranka e Caroline Wozniacki 7-62,6-3.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (campionesse)
 Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)

 Claire Curran /  Laura Granville (primo turno)
 Carly Gullickson /  Ashley Harkleroad (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2006